

Pessoas
George Storrs - um professor e escritor cristão nos Estados Unidos

Localidades

Storrs (Connecticut) - uma região censo-designada localizada no estado americano de Connecticut

Desambiguação